8-ой национальный Чемпионат Казахстана по футболу среди женщин, в котором приняли участие 6 женских клубов Казахстана. Турнир проходил в три круга, в трёх южных городах страны. 8-ой чемпионский титул завоевала алматинская команда «Алма-КТЖ».

Итоговая таблицы

Первый круг. Тараз. 
Первый круг прошёл в городе Тараз с 1 по 6 мая, где приняло участие пять команд. Восток-ВКГУ не участвовал в первом круге, клубу засчитанный технические поражения.

Второй круг. Алма-Ата. 
Второй круг прошёл в городе Алма-Ата с 23 по 28 июля, где приняло участие шесть команд.

Третий круг. Шымкент. 
Второй круг прошёл в городе Шымкент с 25 по 30 августа, где приняло участие пять команд. Акку-Технополис не приехало в Шымкент.

Ссылки 
 

2007
2007 год в женском футболе